Beyschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Beyschlag (1900–1980), deutscher Unternehmer, Sohn von Franz Beyschlag, Bruder von Rudolf Beyschlag
 Daniel Eberhard Beyschlag (1759–1835), deutscher Lehrer und Bibliothekar
 Franz Beyschlag (1856–1935), deutscher Geologe, Sohn von Willibald Beyschlag, Vater von Rudolf und Bernhard Beyschlag
 Georg Beyschlag (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Johann Balthasar Beyschlag (1669–1717), evangelischer Theologe und Kirchenliedkomponist
 Karlmann Beyschlag (1923–2011), evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker in Erlangen, Sohn von Rudolf Beyschlag
 Robert Beyschlag (1838–1903), deutscher Maler
 Rudolf Beyschlag (1891–1961), Bergbauingenieur, 1927 bis 1945 Professor an der Technischen Hochschule Berlin
 Siegfried Beyschlag (1905–1996), deutscher germanistischer und skandinavistischer Mediävist und Linguist
 Wendelin Beyschlag (* 1575 in Bretten; † möglicherweise nach 1622), deutscher Bildhauer
 Willibald Beyschlag (1823–1900), deutscher evangelischer Theologe und Professor
 Wolfram Beyschlag (* 1953), deutscher Biologe und Professor für Experimentelle und Systematische Ökologie in Bielefeld, Sohn von Karlmann Beyschlag

Beyschlag bezeichnet

 Beyschlag Apparatebau, einen Hersteller von passiven Elektronikbauteilen, gegründet von Dr. Bernhard Beyschlag, dem Sohn von Franz Beyschlag; 2002 von Vishay aufgekauft

Siehe auch:
 Beischlag